Sułów Wielki – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Wąsosz
 Sułów Wielki – osada leśna w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Wąsosz